Sturgis est un prénom et un nom de famille, mais qui peut aussi désigner :

Localités

Sturgis est une ville de la Saskatchewan.

Sturgis est une ville du Dakota du Sud, célèbre pour son rassemblement de Harley-Davidson.
 Sturgis est une ville du Kentucky.
 Sturgis est une ville du Michigan.
 Sturgis est une ville du Mississippi.

Homonymie
Homonymie de toponyme